Élisabeth Rappeneau (1940-2020), réalisatrice française
Jean-Paul Rappeneau (1932-), réalisateur et scénariste français, frère d'Élisabeth
Julien Rappeneau (1971-), scénariste français, fils de Jean-Paul
Martin Rappeneau (1976-), auteur-compositeur-interprète français, fils de Jean-Paul
Patricia Rappeneau (1971-), femme de lettres française, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse et de thriller

Lien externe 
 
Patronyme bourguignon